Arneth ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred von Arneth (1819–1897), österreichischer Historiker
 Almut Arneth, deutsche Ökosystemforscherin und Hochschullehrerin
 Arthur Arneth (1802–1858), deutscher Mathematikhistoriker und Mathematiker
 Joseph Arneth (1873–1955), deutscher Mediziner
 Joseph von Arneth (1791–1863), österreichischer Archäologe
 Michael Arneth (1771–1854), österreichischer Augustiner-Chorherr, Propst des Stiftes Sankt Florian
 Michael Arneth (1905–1995), deutscher Theologe, Lehrer und Senator (Bayern)
 Otto Arneth (1913–1971), deutscher Schauspieler und Regisseur

Arneth steht für:
 eine Apfelsorte, siehe Arneth (Apfel)

Siehe auch:
 Arnet
 Arnett